The Accusing Finger – cortometraggio del 1915 diretto da Alexander F. Frank
The Accusing Finger – film del 1936 diretto da James Hogan